

Patronyme 

 Erik Pigani, psychothérapeute de formation, pianiste, compositeur, journaliste et parapsychologue français ;
 Paola Pigani (1963-), poétesse et écrivaine français.

Homonymie
Homonymie de patronyme